Дэвид Гэммен Фродин (, 8 апреля 1940 — 12 августа 2019) — американский ботаник.

Биография 
Дэвид Гэммен Фродин родился в 1940 году.
 
Он много работал над изучением растений семейства Аралиевые.

В 1986 году была опубликована его работа Studies in Schefflera (Araliaceae): II. Northern Luzon (Philippines) species of the Heptapleurum group.

Научная деятельность 
Дэвид Гэммен Фродин специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Frodin, DG. 1986. Studies in Schefflera (Araliaceae): II. Northern Luzon (Philippines) species of the Heptapleurum group. Proc. Academy of Natural Sciences of Philadelphia.
 Frodin, DG. 1965. Generic and sectional limits in Cytisus L.S. lat: A thesis … University of Liverpool. 62 pp.
 Frodin, DG. 1975. Mangroves of the Port Moresby region. Ed. Univ. of Papua New Guinea, Department of Biology. 53 pp.
 Frodin, DG. 1996. World Checklist and Bibliography of Magnoliaceae. Ed. Royal Botanic Gardens. 72 pp. ISBN 1-900347-07-5.
 Frodin, DG; R Govaerts 1998. World Checklist and Bibliography of Fagales: Betulaceae, Corylaceae, Fagageae and Ticodendraceae. Ed. Royal Botanic Gardens. 408 pp. ISBN 1-900347-46-6.
 Govaerts, R; DG Frodin, A Radcliffe-Smith. 2000. World Checklist and Bibliography of Euphorbiaceae. Ed. Royal Botanic Gardens. 4.189 pp. ISBN 1-84246-001-3.
 Frodin, DG. 2001. Guide to Standard Floras of the World. 2ª ed. Cambridge University Press, NY. xxiv + 1.100 pp. ISBN 0-521-79077-8.
 Govaerts, R; DG Frodin, TD Pennington. 2002. World Checklist and Bibliography of Sapotaceae . Ed. Royal Botanic Gardens. 372 pp. ISBN 1-900347-94-6.

Примечания

Литература 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ботаники по алфавиту
Ботаники США